Pedani ist der Familienname folgender Personen:

 Clelia Vannucchi Pedani (1900–1985), italienische Bildhauerin
 Matteo Pedani (geb. 1966), italienischer Filmregisseur
 Paolo Pedani (geb. um 1938), italienischer Opernsänger (Bass)